Poole je lahko:
 Poole (priimek)
 Poole, mesto
 Poole Pottery, podjetje